Lluís Maria de Puig i Olivé (Bàscara, 1945 - Girona, 2012), polític i historiador català
 Lluís Puig de la Bellacasa i Deu (Barcelona, 1886 - 1960), advocat i polític català, diputat a les Corts Espanyoles durant la Segona República
 Lluís Puig i Barella (Barcelona, 1894 - 1984) pintor i dibuixant català
 Lluís Puig i Ferriol (Begur, 1932), jurista català
 Lluís Puig i Gordi (Terrassa, 1959), polític català, conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya el 2017